

Opere letterarie 
Bellum Africum o Bellum Africanum – opera facente parte del Corpus Caesarianum che fornisce i resoconti delle campagne di Cesare contro i suoi nemici repubblicani nella provincia romana dell'Africa
Bellum Alexandrinum – opera di Aulo Irzio facente parte del Corpus Caesarianum che fornisce il resoconto delle campagne di Cesare ad Alessandria
Bellum Catilinae o De Catilinae coniuratione – monografia storica di Gaio Sallustio Crispo
Bellum Civile o De bello civili – seconda opera di Gaio Giulio Cesare
Bellum civile o Pharsalia – opera del poeta latino Marco Anneo Lucano
Bellum Gallicum o Commentarii de bello Gallico – scritto di Gaio Giulio Cesare
Bellum Hispaniense – opera letteraria latina che fornisce dettagli sulle campagne militari di Cesare nella penisola iberica
Bellum iudaicum o Guerra giudaica – opera dello storico romano Flavio Giuseppe
Bellum Iugurthinum – monografia scritta dallo storico latino Gaio Sallustio Crispo che narra le alterne vicende della guerra condotta dai Romani contro il re di Numidia, Giugurta, tra il 111 e il 105 a.C.
Bellum Poenicum – poema epico-storico in lingua latina di Gneo Nevio che narra le vicende della prima guerra punica

Altro 
Bellum Perusinum o guerra di Perugia – esito della accesa rivalità tra Ottaviano e Lucio Antonio (41-40 a.C.)
Bellum – antagonista in The Legend of Zelda: Phantom Hourglass